Special (sèrie de televisió)
 Special Air Service, unitat de forces especials de l'exèrcit britànic
 Special Broadcasting Service, mitjà de comunicació australià
 Special Calvin Klein, droga sorgida als anys 70
 Special K, un dels sobrenoms de la substància Ketamina
 Special Olympics, organització i competició esportiva per a infants i adults amb discapacitats intel·lectuals o físiques
 Special Providence, grup musical hongarès
 Specialisterne, empresa danesa
 The Specials, grup musical anglès